Détroit
Red Wings de Détroit